André Kahane (1929-2021), physicien français, fils d'Ernest Kahane ;
 Daniel Kahane (1938-), architecte français ;
 Éric Kahane (1926-1999), traducteur, metteur en scène et adaptateur de pièces de théâtre français ;
 Ernest Kahane (1903-1996), biochimiste et résistant français ;
 Gabriel Kahane (né en 1981), auteur-compositeur-interprète américain ;
 Jack Kahane (1887-1939), écrivain et éditeur britannique ;
 Jean-Pierre Kahane (1926-2017), mathématicien français, fils d'Ernest Kahane ;
 Jeffrey Kahane (1956-), pianiste et chef d'orchestre américain ;
 Juliette Kahane (1947-), écrivain français ;
 Kitty Kahane (1960-), illustratrice, designer et peintre allemande.
 Max Kahane (1866-1923), médecin autrichien, disciple de Sigmund Freud ;
 Meir Kahane (né à Brooklyn, New York en 1932 - assassiné à Manhattan, New York en 1990), rabbin et homme politique d'extrême droite israélien ;
 Kach et Kahane Chai, parti israélien nationaliste-religieux dirigé par le rabbin américain Meir Kahane. 
 Roger Kahane (1932-2013), réalisateur et scénariste français, qui a beaucoup contribué au développement de la télévision française, fils d'Ernest Kahane ;
 Sylvain Kahane, mathématicien et linguiste français, cousin de Jean-Pierre Kahane ;
 Yitzhak Kahane (1913-1985), président de la Cour suprême d'Israël de 1982 à 1983.

Voir aussi 
 
 Cohen (judaïsme)

Patronyme juif